L'expression  est notamment utilisée dans les titres des films suivants :

 Ennemis intimes, film français de Denis Amar sorti en 1987 ;
 Ennemis intimes, film documentaire allemand de Werner Herzog sorti en 1999.

Voir aussi